Мятеж в значении восстание.

В искусстве 

 «Мятеж» — роман Д. А. Фурманова о Верненском восстании.
 «Мятеж» — опера по роману Фурманова.
 Мятеж (фильм) — название ряда фильмов на русском языке.